Андски университет може да се отнася за:

 Андски университет, университет във Венецуела.
 Андски университет, университет в Колумбия.
 Андски университет, университет в Чили.